|-
| 6801 Střekov ||  || 22 octombrie 1995 || Kleť || 
|-
| 6802 Černovice ||  || 24 octombrie 1995 || Kleť || 
|-
| 6803 ||  || 27 octombrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 6804 Maruseppu || 1995 WV || 16 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 6805 Abstracta || 4600 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6806 Kaufmann || 6048 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6807 Brünnow || 6568 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6808 Plantin || 1932 CP || 5 februarie 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 6809 Sakuma ||  || 20 februarie 1938 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 6810 Juanclariá || 1969 GC || 9 aprilie 1969 ||  || 
|-
| 6811 Kashcheev || 1976 QP || 26 august 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 6812 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6813 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6814 Steffl ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6815 Mutchler ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6816 Barbcohen ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6817 Pest ||  || 20 ianuarie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6818 Sessyu ||  || 11 martie 1983 ||  || , 
|-
| 6819 McGarvey || 1983 LL || 14 iunie 1983 || Palomar || 
|-
| 6820 Buil || 1985 XS || 13 decembrie 1985 || Caussols || 
|-
| 6821 Ranevskaya ||  || 29 septembrie 1986 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 6822 || 1986 UO || 28 octombrie 1986 || Kleť || 
|-
| 6823 ||  || 12 martie 1988 ||  || , 
|-
| 6824 Mallory ||  || 8 septembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6825 Irvine ||  || 4 octombrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6826 Lavoisier ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6827 Wombat ||  || 27 septembrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 6828 Elbsteel ||  || 12 noiembrie 1990 || Siding Spring || 
|-
| 6829 Charmawidor ||  || 18 ianuarie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 6830 Johnbackus ||  || 5 mai 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 6831 ||  || 28 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 6832 Kawabata || 1992 FP || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6833 ||  || 19 martie 1993 || Hidaka || , 
|-
| 6834 Hunfeld || 1993 JH || 11 mai 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 6835 Molfino ||  || 30 aprilie 1994 ||  || 
|-
| 6836 Paranal ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6837 Bressi ||  || 8 decembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 6838 Okuda ||  || 30 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 6839 Ozenuma ||  || 18 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6840 ||  || 18 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 6841 Gottfriedkirch || 2034 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6842 Krosigk || 3016 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6843 Heremon ||  || 9 octombrie 1975 || McDonald || 
|-
| 6844 Shpak ||  || 3 noiembrie 1975 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 6845 Mansurova ||  || 2 mai 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6846 Kansazan ||  || 22 octombrie 1976 ||  || , 
|-
| 6847 Kunz-Hallstein || 1977 RL || 5 septembrie 1977 || La Silla || 
|-
| 6848 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6849 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6850 ||  || 28 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6851 ||  || 1 septembrie 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6852 ||  || 14 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6853 ||  || 12 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6854 || 1987 UG || 20 octombrie 1987 || Anderson Mesa || 
|-
| 6855 Armellini || 1989 BG || 29 ianuarie 1989 ||  || 
|-
| 6856 Bethemmons || 1989 EM || 5 martie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6857 || 1990 QQ || 19 august 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6858 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6859 Datemasamune || 1991 CZ || 13 februarie 1991 ||  || 
|-
| 6860 Sims ||  || 11 februarie 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 6861 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6862 Virgiliomarcon || 1991 GL || 11 aprilie 1991 ||  || 
|-
| 6863 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6864 Starkenburg ||  || 12 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 6865 Dunkerley ||  || 2 octombrie 1991 ||  || , 
|-
| 6866 Kukai || 1992 CO || 12 februarie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 6867 Kuwano ||  || 28 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6868 Seiyauyeda || 1992 HD || 22 aprilie 1992 ||  || , 
|-
| 6869 Funada || 1992 JP || 2 mai 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6870 Pauldavies || 1992 OG || 28 iulie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6871 Verlaine ||  || 23 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6872 ||  || 15 februarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 6873 Tasaka ||  || 21 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 6874 ||  || 9 mai 1994 || Siding Spring || 
|-
| 6875 ||  || 4 iulie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6876 Beppeforti ||  || 5 septembrie 1994 ||  || , 
|-
| 6877 Giada ||  || 10 octombrie 1994 ||  || 
|-
| 6878 Isamu ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 6879 Hyogo ||  || 14 octombrie 1994 || Sengamine || 
|-
| 6880 Hayamiyu ||  || 13 octombrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 6881 Shifutsu || 1994 UP || 31 octombrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6882 Sormano ||  || 5 februarie 1995 ||  || , 
|-
| 6883 Hiuchigatake || 1996 AF || 10 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6884 Takeshisato || 9521 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6885 Nitardy || 9570 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6886 Grote || 1942 CG || 11 februarie 1942 || Turku || L. Oterma
|-
| 6887 Hasuo || 1951 WH || 24 noiembrie 1951 || Nice || 
|-
| 6888 ||  || 27 ianuarie 1971 ||  || , J. Petit
|-
| 6889 || 1971 RA || 15 septembrie 1971 || Cerro El Roble || C. Torres, J. Petit
|-
| 6890 Savinykh || 1975 RP || 3 septembrie 1975 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6891 Triconia || 1976 SA || 23 septembrie 1976 ||  || 
|-
| 6892 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6893 ||  || 2 septembrie 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6894 Macreid ||  || 5 septembrie 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6895 ||  || 23 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6896 ||  || 13 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6897 Tabei || 1987 VQ || 15 noiembrie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6898 Saint-Marys || 1988 LE || 8 iunie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 6899 Nancychabot ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 6900 ||  || 2 decembrie 1988 ||  || , 
|-